Il gruppo dello zircone è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dello zircone 
 Coffinite
 Hafnon
 Thorite
 Zircone

Note 

Zircone